Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute à Minneapolis du 24 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Sue Barker, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours 
30 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1977
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1977
Événement sportif à Minneapolis
Tennis en janvier 1977